Man of the Year pode ser:

 Man of the Year (1995), pseudodocumentário de Dirk Shaffer
 Man of the Year (2002), com John Ritter
 Man of the Year (2006), com Robin Williams

Desambiguação